Гвиневра — супруга легендарного короля Артура, изменившая ему с Ланселотом, одним из рыцарей Круглого Стола.
 (613) Гвиневра — астероид главного пояса, который относится к спектральному классу P.
 (2483) Гвиневра — астероид внешней части главного пояса, который входит в состав семейства Хильды.